CruiseControl — инструмент непрерывной интеграции программного обеспечения на платформе Java, нацеленный на автоматизацию процесса сборки. Управление и просмотр информации о сборках осуществляется через веб-интерфейс. Интегрируется с Apache Ant, различными системами управления версиями.

Является открытым программным обеспечением, распространяется под BSD-подобной лицензией. Первоначально он был создан сотрудниками компании ThoughtWorks (включая Мартина Фаулера) в целях обеспечения непрерывной интеграции для одного из проектов, позднее инструмент был выделен в отдельное приложение.

Цикл сборки () в инструменте реализован как демон, периодически проверяющий систему управления версиями на изменения в кодовой базе, производящий в случае необходимости сборку и публикующий извещения о её статусе.

Для отчётности о статусе сборки используется два метода — первый (классический) реализован в виде стандартных JSP-страниц, второй (начиная с версии 2.7) — отображает результаты на приборной панели (), на которой скомбинировано большое количество различных представлений, широко используются цвета, значки, элементы, всплывающие при наведении на объекты.

Кроме Java-версии существуют варианты инструмента для платформы Microsoft .Net (CruiseControl.NET, CCNet) и версия для Ruby-сред (CruiseControl.rb).

Ссылки 
 Официальная страница CruiseControl
 Непрерывная интеграция по Мартину Фаулеру и Мэтью фёммелю
 Введение в CruiseControl (слайд-шоу)
 CruiseControl для .NET
 CruiseControl для Ruby
 CruiseControl для Ruby — GutHub master branch 
 Интеграция Lava Lamps к CruiseControl Пак-Тьюн Чин

Инструменты компиляции
Непрерывная интеграция